Крайна — топоним славянского происхождения:

 Крайна — историческая область в Словении;
 Герцогство Крайна;
 Каринтия и Крайна;
 Крайна — историческая область в Польше;
 Крайна — область Хорватии, представлявшая собой полосу земель вдоль границы между Империей Габсбургов и Турцией в конце XV века.
 сёла в Смолянской области Болгарии:
 Крайна — в общине Мадан;
 Крайна — в общине Неделино.

См. также 
 Краина
 Русская Краина
 Республика Сербская Краина